Es ereigneten sich mehrere Belagerungen Rigas im Verlauf der Jahrhunderte:
 Belagerung von Riga (1484): Rigaer belagerten die von Ordensrittern besetzte Stadt und nahmen diese ein. 
 Belagerung von Riga (1491): der Deutsche Orden belagerte die Stadt und nahm Riga nach mehreren Monaten ein
 Belagerung von Riga (1617): vom 23. Juli bis September 1617
 Belagerung von Riga (1621): Schweden gelangte in den Besitz der Stadt durch die Belagerung vom 4. August bis zum 15. September 1621
 Belagerung von Riga (1656): (Juli–August 1656) während des Russisch-Schwedischen Krieges von 1656–1658
 Belagerung von Riga (1700):
 Belagerung von Riga (1709/1710): (Dezember 1709 – 10. Juli 1710) 
 Belagerung von Riga (1812): während des Preußischen Feldzuges von 1812